The Soldier's Tale může být:
 Příběh vojáka (Stravinskij) (anglicky The Soldier's Tale) – divadelní dílo Igora Fjodoroviče Stravinského z roku 1918
 The Soldier's Tale (album) – album Rogera Waterse z roku 2018, adaptace Stravinského díla
 The Soldier's Tale (píseň) – píseň britské skupiny Strawbs z roku 1976